Шуазі́-ле-Руа́ (  Швазі́ Льорва́) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 12 км на південь від Парижа, 6 км на південний захід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 16503 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 41419,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
В місті народилися:
Тоніно Бенаквіста — письменник, сценарист

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Шуазі-ле-Руа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн